Запрещённый приём — в единоборствах — приём борьбы, запрещённый правилами (спортивными правилами этой борьбы, правилами этики).

Фильмы 
 Запрещённый приём — американская драма 2003 года, режиссёр Джефф Крук.
 Запрещённый приём — британский боевик 2008 года, режиссёр Малкольм Мартин.
 Запрещённый приём — американский фильм в жанре фэнтези 2011 года, режиссёр Зак Снайдер.